Фингон Одважни () је измишљени лик из легендаријума Џ. Р. Р. Толкина. Први пут се помиње у „Силмарилиону“.

Опште црте 
Фингон је био нолдорски Вилењак, најстарији син Финголфинов, и старији брат Тургона, Аределе и Аргона.
Његово име је синдарински облик његовог квенијског имена Финдекано, за које је Толкин дао неколико објашњења: према ранијем објашњењу његово име је значило „вешти херој“, док је према каснијем значило „дугокоси вођа“.

Биографија 
Фингон је са својим оцем и већином осталих Нолдора, који су отишли у потеру за Морготом, отишао из Амана у Средњу земљу на почетку Првог доба. Прославио се убрзо након његовог смелог ослобађања Маидроса, кога је Моргот ухватио и заробио на Тангородриму. Након овог пријатељског чина, зажаливши због напуштања Финголфиновог рода, Маидрос је предао право на краљевање Нолдорима Финголфину. Финголфин је Фингону предао у власт Дор-ломин, у западном делу Хитлума, где се он показао добрим војсковођом током Опсаде Ангбанда, победивши Орке који су покушали да обиђу Хитлум са севера и да нападну Хитлум са запада. Фингон је касније водио ескадрон луконоша у борбу против Глаурунга када је овај први пут изашао из Ангбанда. Окруживши Глаурунга нанели су му бројне ране и натерали га на повратак у Ангбанд.

Фингон је постао Узвишеним краљем Нолдора када је Финголфин погинуо у двобоју са Морготом након Битке изненадног пламена. Седам година касније, Морготова војска је напала Хитлум и Фингон је био снажно потиснут, али му је у помоћ притекао Кирдан са својим народом из Фаласа, који су дошли кроз рукавац Дренгист својим бродовима.

У Бици небројених суза Фингон се дуго чинио победником, али га је на крају убио Готмог, господар Балрога. Након Фингонове смрти, титулу Узвишеног краља Нолдора је преузео његов брат Тургон, иако се након битке вратио у скровитост Гондолина.

Раније верзије 
У објављеном „Силмарилиону“, који је приредио Кристофер Толкин, Фингон је отац Ереиниона Гил-галада.

Референце 

Вилењаци Средње земље
Силмарилион